Норд-Адлер — название кораблей русского флота:

 Норд Адлер — 80-пушечный парусный линейный корабль Балтийского флота, спущен на воду в 1720 году.
 Норд-Адлер — 74-пушечный парусный линейный корабль Балтийского флота, спущен на воду в 1811 году. 
 Норд-Адлер — 74-пушечный парусный линейный корабль Черноморского флота, спущен на воду в 1820 году.

См. также 
 Северный Орёл